Kjus steht für:

 Lasse Kjus, einem ehemaligen, norwegischen Skirennläufer
 Kjus, den dänischen Namen des Dorfes Kius in Schleswig-Holstein